Dans la mythologie grecque, Salamis est l'héroïne éponyme de l'île de Salamine.
 Salamis est un genre de papillons de la famille des Nymphalidae.

Voir aussi